Марах е измислен герой от творчеството на Дж. Р. Р. Толкин. Той е един от първоначалните водачи на едаините в Белерианд. Марах бил баща на Малах Арадан и прапрадядо на Хадор Лориндол.

Родословно дърво на Марах

Източници 

Герои от Средната земя